Schrenk est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexander von Schrenk (1816-1876), naturaliste allemand ;
 Emmerich Schrenk (1915-1988), acteur autrichien ;
 Karl Schrenk (-), footballeur et entraîneur autrichien ;
 Leopold Ivanovitch von Schrenck (1826-1894, frère d'Alexander von Schrenk), naturaliste, ethnologue et zoologiste allemand ;

Hydronymie 
  (), rivière de Russie, affluent du Taymyr dans le Kraï de Krasnoïarsk.

Divers 
 L'épicéa de Schrenk, épicéa originaire du Tian Shan en Asie centrale dans le Xinjiang, le Kazakhstan et le Kirghizistan, qui doit son nom au naturaliste allemand Alexander von Schrenk.

Patronyme allemand